Sarıqamış – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Sarıqamış – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian